

Anno 
 526 o 526 a.C.

Codici 
 526 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kiel, nello Schleswig-Holstein, in Germania

Matematica 
 526 – numero